4 Dywizja Strzelecka – związek taktyczny Sił Zbrojnych Południa Rosji podczas wojny domowej w Rosji
 4 Dywizja Strzelecka – związek taktyczny piechoty Armii Czerwonej